SCK (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
SCK•CEN (Studiecentrum voor kernenergie of Centre d'Étude de l'énergie Nucléaire) te Mol, België